Leninskii Prospekt () — nome das estações de metro em algumas cidades da ex-URSS:
 Estação Leninskii Prospekt — Metro de Moscovo, em Moscovo, Rússia.
 Estação Leninskii Prospekt — Metro de São Petersburgo, em São Petersburgo, Rússia.

Ver também
 Leninskii Prospekt (lista de avenidas, em homenagem a Lenin)

ru:Ленинский проспект (станция метро)

Desambiguação